Джиджі Фернандес і Робін Вайт були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Штеффі Граф і Габріела Сабатіні.

Гана Мандлікова і Мартіна Навратілова виграли титул, перемігши у фіналі Мері Джо Фернандес і Пем Шрайвер з рахунком 5–7, 6–4, 6–4. Навратілова стала першою гравчинею, що виграла 30 титулів у жіночому парному розряді, рекорд для будь-якого окремого розряду і серед жінок, і серед чоловіків.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1989 ITF US Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1989 у жіночому тенісі
1989 в американському спорті